Contea di Bourbon o Bourbon County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Bourbon (Kansas)
 Contea di Bourbon (Kentucky)